

Hydronyme 
 Velp, rivière belge, affluent du Démer

Toponyme 
 Velp, village néerlandais de la commune de Grave.
 Velp, village néerlandais de la commune de Rheden.

Homonymie de toponyme